Сюй Іфань і Чжен Сайсай були чинними чемпіонками, але цього разу Чжен вирішила взяти участь у турнірі в Гонконгу.

Сюй грала в парі з Магдою Лінетт, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Крістіна Макгейл і Пен Шуай з рахунком 6–7(8–10), 0–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Tianjin Open, парний розряд
2016